

Localités 
 Southbridge est une ville du Massachusetts
 Southbridge est une petite localité située dans la plaine de  Canterbury dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Informatique 
 Le southbridge est un composant de carte-mère